Kagul ist der Name von 
 Cahul, Stadt in der Republik Moldau
 Kagul (Instrument), philippinisches Perkussionsinstrument
 Kagul (Marskrater)